Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a női 200 méteres vegyesúszás selejtezőit szeptember 8-án, a döntőt szeptember 9-én rendezték. A versenyszámban 23-an indultak. A győztes az NDK-beli Martina Grunert lett. A magyar színeket képviselő Turóczy Judit a nyolcadik, Törzs Mária a 21. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság